

Солнечна сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край
 Солнечна сільська рада — сільське поселення, Сковородинський район, Амурська область